Marzban steht für:

 Marzban, persische Markgrafen

Marzban ist der Familienname folgender Personen:

 Manouchehr Marzban (1911–2004), persischer Botschafter